Il braccio e la mente  – programma televisivo condotto da Enzo Tortora nel 1957 sul Programma Nazionale
 Il braccio e la mente  – programma televisivo condotto da Flavio Insinna nel 2012 su Canale 5